Druid – gioco di ruolo fantasy del 1993
Druid – videogioco del 1986 per Atari, Commodore 64 e altri sistemi a 8 bit
Druid: Daemons of the Mind – videogioco del 1995 per DOS, Windows, PlatStation, Saturn
Druid – tool grafico multipiattaforma scritto in Java per la creazione di database RDBMS
Druid – gruppo musicale progressive rock britannico